Edström är ett svenskt efternamn, som har burits av bland andra:

Anna Edström (1884–1940), operasångerska
 Arthur Edström (1870–1942), militär
Axel Edström (1897–1974), militär och ekonom
Birgitta Edström (född 1939), sångerska och evangelist
Bror Edström (1920–2003), sångförfattare och socialinspektör
 Carin Bartosch Edström (född 1965), tonsättare, författare och översättare
Carl Edström (1837–1893), dansör och balettmästare
Carl-Johan Edström (född 1967), militär
David Edström (1873–1938), skulptör
Elias Edström (född 1995), ishockeyspelare
Enzio Edström (1854–1926), skolman
Erik Edström, känd under tidigare namnet Erik Abrahamsson (1873–1953), lantbrukare, företagsledare och politiker (frisinnad)
Frida Edström (1886–1939), konstnär
Gunnar Edström (1898–1988), läkare, professor och politiker (folkpartist)
Gustaf Edström (1836–1908), kontraktsprost och politiker
Gösta Edström (1901–2000), forstmästare
Helge Edström (1908–1990), konstnär och skulptör
Ingrid Edström (född 1931), teaterchef
Jan-Erik Edström (1931–2013), genetiker
Joakim Edström (född 1992), fotbollsspelare
 Johan Edström, flera personer
Johan Edström (militär) (född 1943), militär
Johan Edström (politiker), kronolänsman och riksdagsman
Kjell Edström (1908–1996), ämbetsman
 Kristina Edström (född 1958), kemist och materialforskare
Lars Edström (född 1935), skådespelare, teaterchef och regissör
Lars Edström (ishockeyspelare) (född 1966), ishockeyspelare
Lars-Anders Edström (1949–2013), uppfinnare och ishockeyspelare
 Mats Edström (född 1952), arkitekt
Mauritz Edström (1927–1987), författare och journalist
Olle Edström (född 1945), musikvetare
Olle Edström (ingenjör) (1926–2011), bergsingenjör och direktör
Olof Hjalmar Edström (1857–1934), jägmästare och konstnär
Per Simon Edström (född 1929), dramatiker, regissör och författare
Pierre Edström (född 1976), fotbollsspelare
Ralf Edström (född 1952), fotbollsspelare
Rasmus Edström (född 1992), ishockeyspelare
Runo Edström (född 1936), journalist och regissör
Sigfrid Edström (1870–1964), ingenjör och industriman
Sonja Edström-Ruthström (1930–2020), längdskidåkare
Tomas Edström (född 1946), vissångare
 Viktor Edström (född 2000), ishockeyspelare
Vivi Edström (1923–2018), litteraturvetare
Walter Edström (1891–1962), civilingenjör, direktör och politiker (högerpartiet)

Se även
 Edströmska gymnasiet
 Edströmstjärnen
 Edströmsvallen
 Edströms Centerless

Svenska efternamn